The Clips 1993 - 1995  — перша збірка відеокліпів швейцарського гурту Lacrimosa, в яку увійшли усі зняті на той час відео з перших трьох альбомів. Збірка вийшла на VHS. Також присутнє відео зйомок кліпів на пісні Schakal та Copycat.

Список композицій